Preot și preoție se pot referi la:

 Preot, un slujitor creștin, făcând parte din presbiterat;
 Preoție (sau ordurile sacre), și anume slujirea creștină având ca ramuri episcopatul, presbiteratul și diaconatul;
 Sacerdot; sacerdoțiul fiind funcție ocupată de un iereu. Persoana și funcția legată de jertfe și templu în diferite religii, și mai cu seamă în iudaism. Termen folosit și cu referire la Iisus din Nazaret.
 Mare preot